Kevin Flynn est un nom pouvant désigner:

Kevin Flynn (né en 1955), homme politique canadien
Kevin Flynn (né en 1976), hurleur irlandais
Kevin Flynn, journaliste américain

Voir aussi
Kevin Flynn, personnage de la science-fiction Tron

Flynn, Kevin